Unter einem Glockenboden versteht man 
 in der Architektur das Geschoss eines Kirchturms, in dem die Glocken hängen, siehe Glockenboden (Architektur) 
 in der Chemie einen Teil eines Destillationsapparates, siehe Glockenboden (Destillation)